Rio Longá kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Rio Longa (periodiskt vattendrag i Brasilien), Piauí, 
 Rio Longá (vattendrag i Brasilien), Piauí, 

Robotskapade Brasilienförgreningar